WDC:

 Western Digital Company — компания-производитель жёстких дисков.
 Worldwide Developers Conference — всемирная конференция разработчиков на платформе Apple.
 WDC — Вашингтонский каталог визуально-двойных звёзд
 WDC - Международный танцевальный комитет
 wdc — консольная утилита для работы с облачными хранилищами, поддерживающими протокол WebDAV.
 WDC 65816/65802 — 16-битный микропроцессор, разработанный компанией Western Design Center (WDC).